Erlenklinge und Erlensklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen Bachtäler im Schwäbisch-Fränkischen Wald in Baden-Württemberg:

 Erlenklinge (Lauter), linke Bachklinge zur Lauter (zur Murr) vor Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis
 Erlenklinge (Rohrbach), rechte Bachklinge zum Rohrbach zwischen Rohrbach und Oppenweiler, beide Gemeinde Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis

 Erlensklinge, rechte Bachklinge zur Lauter (zur Murr) vor Altlautern, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn

Siehe auch:
 Erlenbach
 Erlengraben
 Erlental